Diessl oder Dießl ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Diessl (1899–1948), österreichischer Schauspieler
 Matthias Dießl (* 1975), deutscher Kommunalpolitiker
 Walter Dießl (* 1943), österreichischer Zehnkämpfer
 Wilhelm Gustav Dießl (1931–2007), österreichischer Ingenieur und Altamerikanist